Желе́зная звезда́ — гипотетический тип звезды, которая может возникнуть во Вселенной за время около 101500 лет (несоизмеримо большее, чем современный возраст Вселенной — около 1,4·1010 лет). Предполагается, что подобная звезда может сформироваться за счёт холодного нуклеосинтеза, идущего путём квантового туннелирования, в результате которого лёгкие ядра превращаются в ядро наиболее стабильного из всех ядер изотопа железа 56Fe. Элементы, более тяжёлые, чем железо, тоже превращаются в последнее путём радиоактивного распада с излучением альфа-частиц. Образование таких звёзд возможно только в сценариях возможности длительного существования самой Вселенной и стабильности протона. Если Вселенная продолжит существовать, а протон стабилен, то после своего формирования железные звезды могут оставаться в таком виде чрезвычайно долго — от 101026 до 101076 лет, затем они спонтанно сколлапсируют в черные дыры, которые затем относительно быстро (всего за 1067 лет) испарятся за счет излучения Хокинга.

В литературе 
 В романе «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова и его экранизации экипаж звездолёта «Тантра» встречает на своём пути железную звезду, заметить которую можно, лишь использовав датчик инфракрасного излучения. При этом данная звезда не единичная: командир корабля утверждает, что «видел такое же чудовище» в предыдущей звёздной экспедиции. На момент написания романа в СССР доминировали теории бесконечной во времени Вселенной, поэтому считалось, что железные звёзды уже существуют.

См. также 

 Временная шкала далёкого будущего

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Звёздная эволюция
Классы звёзд
Физические гипотезы
Гипотезы ядерной физики
Гипотетические звёзды